Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул титул, перемігши у фіналі Анке Губер з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (переможниця)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (3-тє коло)
  Марі П'єрс (3-тє коло)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Анке Губер (фінал)
  Іріна Спирля (1-ше коло)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Кімберлі По (3-тє коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (1-ше коло)
  Руксандра Драгомір (1-ше коло)
  Каріна Габшудова (1-ше коло)
  Сандрін Тестю (3-тє коло)
  Сабін Аппельманс (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Du Maurier Open 1997 Draw

1997
Одиночний розряд
Du Maurier Open 1997